Aristobule de Chalcis est roi d'Arménie Mineure de 54 à 72 et roi de Chalcis. Fils d'Hérode de Chalcis et de Mariamne, sa première épouse, il est donc un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. Peu de choses sont connues à son sujet, si ce n'est qu'il participe avec ses forces à la guerre romano-parthe de 58-63, sous la direction de Corbulon, puis à la destitution du roi Antiochos IV de Commagène, en 72. En revanche, il ne semble pas s'être joint à Vespasien pour reconquérir la Judée lors de la Grande révolte juive de 66 - 70.

Il est marié à Salomé, fille d'Hérodiade, la danseuse des évangiles, avec qui il a trois fils.

Éléments biographiques 
Néron arrive au pouvoir le 13 octobre 54. Il confie à Aristobule le royaume d'Arménie mineure, c'est-à-dire la partie nord-est de la Cappadoce (région de Nicopolis et de ) ou l'est de l'Anatolie actuelle. L'année suivante, l'empereur procède à des redistributions de territoires. Il reprend à Agrippa  le royaume de Chalcis et certains critiques estiment que c'est à ce moment qu'il le donne à Aristobule, bien que Flavius Josèphe ne le mentionne pas. Aristobule serait donc aussi devenu roi de Chalcis (l'Iturée) comme l'avait été son père.

À une date inconnue située après 33-34, date de la mort de son premier mari, Philippe le Tétrarque,  acquiert le titre royal en épousant son cousin Aristobule.

Selon Tacite, il participe avec ses forces à la guerre romano-parthe de 58-63, sous la direction de Corbulon. Comme les autres rois-clients qui ont participé à l'expédition, il reçoit ensuite une petite partie de l'Arménie pour le récompenser de son action. Les rois-clients d'Ibernie, du Pont et de Commagène reçoivent aussi des cantons-frontières arméniens comme récompense. En revanche, il ne participe pas à la répression de la Grande révolte juive de 66 - 70.

À la tête des troupes auxiliaires qu'il commande, il se joint à l'expédition du gouverneur de Syrie, Caesennius Paetus contre le roi Antiochos IV de Commagène, en 72. C'est lors de la relation de cet événement qu'une formule peu claire de Flavius Josèphe  fait supposer qu'il était aussi devenu roi de Chalcis à une date indéterminée. À la suite de cette intervention en Commagène la zone est annexée par l'Empire romain, il est donc dessaisi de sa fonction de roi d'Arménie Mineure qui est annexée par l'Empire romain en 72, probablement à l'automne de cette année. On ne sait pas si le royaume de Chalcis lui est aussi repris. Toutefois, au moment de la mort d'Agrippa   le territoire de Chalcis fait partie de son royaume. Comme après la défaite des révoltés juifs (73/74), Vespasien octroie à Agrippa de nouveaux territoires situés au nord de son royaume dont le nom n'est pas précisé, mais qui n'ont pratiquement aucun habitant juif, il est possible que Chalcis en ait fait partie.

Union et descendance 

Il s'est marié à Salomé, fille d'Hérodiade et d'Hérode Boëthos (parfois appelé Philippe), après la mort de son premier mari, Philippe le Tétrarque. Salomé acquiert ainsi le titre royal. Ils ont trois fils : Hérode, Agrippa et Aristobule.

Monnaies 

Trois monnaies à son effigie et à celle de sa femme ont été retrouvées. Sur l'une de ces monnaies on lit ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ « (monnaie) du roi Aristobule ». « Au revers, figure le buste de la reine, seule image connue de la célèbre Salomé. Elle est sans voile, seulement coiffée d'un diadéma dont les pans flottent à l'arrière du buste. » Sur ce revers est inscrit « (monnaie) de la reine Salomé ». 

Un second type monétaire a récemment été découvert dans une collection privée. C'est un bronze de  de diamètre dont un seul exemplaire est connu. À l'avers, on trouve le buste du roi avec l'inscription en grec : « (monnaie) du roi Aristobule, an 13 (67/68) ». Au revers, on lit une inscription de six lignes : « À Néron Claudius César Auguste Germanicus ». Pour Christian-Georges Schwentzel, « Aristobule exprime son loyalisme envers son maître romain, mais il n'est pas nécessaire de mettre la monnaie en relation directe avec la grande révolte juive. »

La dernière monnaie d'Aristobule est datée de la  année de son règne, ce qui correspond à 71/72. Elle est dédiée à Titus qui a été nommé César dès la fin 70. Dès que Titus a été associé à l'Empire  Théodore Reinach démontre que les trois monnaies sortent de l'atelier monétaire de Nicopolis d'Arménie mineure, il en conclut donc qu'en 71/72 Aristobule était toujours roi de Petite Arménie.

Dans le Nouveau Testament 

Pour Marie-Françoise Baslez, « la maison d'Aristoboulos » mentionnée dans l'Épître aux Romains de Paul de Tarse () pourrait faire référence à la maison d'Aristobule de Chalcis à Rome. Paul s'adresserait à des esclaves ou des affranchis d'Aristobule. Toutefois, selon Saint Dorothé, évêque de Tyr mort en 362, celui qui est salué par Paul dans l'épître aux Romains est Aristobule de Britannia, qui serait le premier évêque de la province romaine de Britannia (Grande-Bretagne), dont il a été supposé qu'il puisse être Aristobule de Chalcis ou son plus jeune fils, nommé lui aussi Aristobule selon Flavius Josèphe. Hérodion, cité par Paul au verset suivant comme étant , pourrait avoir des liens familiaux avec la descendance d'Hérode le Grand qui aurait été élevé auprès d'Aristobule, dans une position subalterne, ou le fils aîné d'Aristobule appelé Hérode, auquel Paul donnerait un diminutif en raison de sa jeunesse. Hérodion est un  Selon la tradition orthodoxe, cet Hérodion parent de Paul serait Hérodion de Patras.

Arbre généalogique 

 L'ordre des enfants d'Aristobule IV et Bérénice fille de Salomé, sœur d'Hérode le Grand est arbitraire.
 Bérénice et Agrippa II sont permutés pour la commodité de la représentation.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 . 
 . 
 . 

Monarque du Ier siècle en Asie
Date de naissance non renseignée (Ier siècle av. J.-C.)
Monarque de l'Antiquité
Histoire de l'Arménie antique
Roi de Chalcis